DSCR :
Délégation à la sécurité et à la circulation routières
Debt Service Coverage Ratio,  taux de couverture de la dette